Изабел Обре () е френска певица.

Родена е в Лил, Франция през 1938 година. През 1962 година печели Песенния конкурс Евровизия с песента „Un premier amour“, а през 1968 година отново представя Франция и завършва на 3-то място с песента „La source“.

Външни препратки 

 Официален сайт

Френски певци
Победители в ПК Евровизия
Родени в Лил